Ehrlich ist ein deutscher Familienname.

Familienname

A 
 Abel Ehrlich (1915–2003), israelischer Komponist
 Adolf Ehrlich (1837–1913), deutscher Rabbiner
 Alfred Ehrlich (1854–1926), deutscher Vizeadmiral
 Alois Ehrlich (1868–1945), deutscher Karmelit
 Aloizy Ehrlich (1914–1992), polnisch-französischer Tischtennisspieler
 Andreas Ehrlich (* 1978) deutscher Zauberkünstler, siehe Ehrlich Brothers
 Anna Ehrlich (* 1943), österreichische Autorin
 Antje Ehrlich-Strathausen (* 1970), deutsche Landespolitikerin (Thüringen) (SPD)
 Anton Ehrlich (1814–1881), deutscher Orgelbauer

B 

 Bernhard Ehrlich (1872 – nach 1938), deutscher Reichsgerichtsrat
 Bettina Bauer-Ehrlich (1903–1985), österreichische Malerin, Graphikerin und Schriftstellerin
 Bruno Ehrlich (1868–1945), deutscher Archäologie, Frühhistoriker und Museumsleiter in Elbing

C 

 Christa Ehrlich (1903–1995), österreichische Kunstgewerblerin

D 
 Dagmar Ehrlich (* 1960), deutsche Fachjournalistin
 David Ehrlich (* im 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Filmkritiker
 Daniel J. Ehrlich (* 1951), US-amerikanischer Ingenieur und Physiker

E 

 Eugen Ehrlich (1862–1922), österreichischer Rechtssoziologe

F 

 Franz Ehrlich (Politiker) (1882–1957), österreichischer Politiker
 Franz Ehrlich (1907–1984), deutscher Architekt und Graphiker
 Franz Carl Ehrlich (1808–1886), österreichischer Geologe
 Friedhelm Ehrlich (1950–1970), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Friedrich Ehrlich (?–1853), österreichischer Verleger
 Fritz Ehrlich (1854–1916), deutscher Unternehmer

G 

Gert Ehrlich (1926–2012), US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Gideon Ehrlich von Ehrnfeldt (1607–1670), Stadtrichter, Bürgermeister von Reichenberg, Burggraf der Herrschaft Reichenberg
 Günter Ehrlich (1927–2017), deutscher Chemiker

H 
 Hans-Peter Ehrlich (* 1948), deutscher Theologe und Pfarrer
 Hartmut Ehrlich (* 1950), deutscher Radrennfahrer
 Heinrich Ehrlich (1822–1899), österreichischer Pianist, Komponist und Musikschriftsteller
 Heinz Ehrlich (* 1933), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Herbert Ehrlich (1932–2019), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

I 
 Ingo Ehrlich (* 1966), deutscher Filmeditor

J 
 Jakob Ehrlich (1877–1938), österreichischer Politiker (im KZ Dachau ermordet)
 Janko Ehrlich (1980–2010), italienischer Skispringer
 Joel Ehrlich (1942–2006), US-amerikanischer Filmproduzent

 Josef Ruben Ehrlich (1842–1899), österreichischer Schriftsteller
 Judith Ehrlich, US-amerikanische Filmproduzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin

K 
 Karl Ehrlich (1896–1962), österreichischer Filmproduzent
 Klaus Ehrlich (* 1941), Film- und Fernsehproduzent

L 
 Lambert Ehrlich (1878–1942), slowenischer Theologe und Ethnologe
 Leonard H. Ehrlich (1924–2011), US-amerikanischer Philosoph und Judaist
 Loy Ehrlich (* 1950), französischer Fusion- und Weltmusiker
 Ludwig Ehrlich (1813–1884), deutscher Parlamentarier und evangelischer Pastor
 Ludwik Ehrlich (1889–1968), polnischer Rechtswissenschaftler und Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag

M 
 Margaret Ehrlich (1917–1936), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Marthi Pritzker-Ehrlich (1944–1998), Schweizer Historikerin
 Marty Ehrlich (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Max Ehrlich (1892–1944), deutscher Kabarettist, Schauspieler und Filmregisseur
 Max Simon Ehrlich (1909–1983), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor

O 
 Otto H. Ehrlich (1892–1979), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer österreichischer Herkunft (1939 in die USA emigriert)

P 

 Peter Ehrlich (1933–2015), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Pippa Ehrlich, südafrikanische Dokumentarfilmerin und Journalistin

R 
 Ricardo Ehrlich (* 1948), uruguayischer Politiker
 Richard Ehrlich (1866–1942), deutscher Architekt, Opfer des Holocaust, siehe Paul & Richard Ehrlich
 Richard Ehrlich (Fotograf) (* 1938), US-amerikanischer Arzt und Fotograf
 Robert Ehrlich (* 1965), nordirischer Musikethnologe und Blockflötist
 Robert L. Ehrlich (* 1957), US-amerikanischer Politiker (Maryland) und Rechtsanwalt
 Roman Ehrlich (* 1983), deutscher Schriftsteller
 Rudolf Ehrlich (Ingenieur, 1858) (1858–nach 1894), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer 
 Rudolf Ehrlich (Cellist) (1866–1924), österreichisch-böhmischer, in Russland tätiger Cellist und Musikpädagoge
 Rudolf Ehrlich, eigentlicher Name von Rudolf Ehrich (1872–1924), mährisch-österreichischer Jurist und Komponist
 Rudolf Ehrlich, eigentlicher Name von Rodolfo Permutti (1922/1923–2001/2002), italienischer Mathematiker und Hochschullehrer österreichischer Herkunft
 Rudolf Ehrlich (Ingenieur, 1933) (1933–2016), deutscher Ingenieur

S 
 Siegwart Ehrlich (1881–1941), deutscher Schlagerkomponist
 Sigmund Ehrlich (1853–1932), österreichischer Journalist
 Sigrid Ehrlich (* 1937), deutsche Ordensschwester
 Simcha Ehrlich (1915–1983), israelischer Politiker
 Steven Ehrlich (* 1946), US-amerikanischer Architekt

T 
 Theodor Ehrlich (1869–?), mährischer Lehrer, Schriftsteller und Heimatdichter
 Till Ehrlich (* 1964), deutscher Journalist und Weinkritiker

U 
 Urban Ehrlich (1822–1898), österreichischer Schriftsteller

W 
 Walter Ehrlich (1896–1968), deutscher Philosoph
 Wilhelm Ehrlich (Musiker) (1843–1928), deutscher Hornist und Musikpädagoge
 Wilhelm Ehrlich (1894–1923), deutscher Nationalsozialist und Putschist
 Willi Ehrlich (1916–1977), deutscher Politiker (SED) und Kulturfunktionär

Ortsname 
 Ehrlich (Heimborn), Ortsteil der Ortsgemeinde Heimborn, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch 
 (65708) Ehrlich
 Ehrlich (Mondkrater)
 Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis
 Paul-Ehrlich-Institut
 Ehrlichsches Gestift
 Erlich

Ehrlich
Deutscher Personenname